Лобжа — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лобжа — агрогородок в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лобжа — деревня в Дубенском районе Тульской области.